De geelsnavelbaardvogel (Trachyphonus purpuratus synoniem: Trachylaemus purpuratus) is een Afrikaanse baardvogel uit de familie Lybiidae.

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor in Angola, Benin, Burundi, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Republiek Congo, Democratische Republiek Congo, Ivoorkust, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Ghana, Guinee, Kenia, Liberia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Soedan, Togo en Oeganda.

Ondersoorten
Volgens ITIS kent de Trachyphonus purpuratus vier ondersoorten:

Trachyphonus purpuratus elgonensis (Sharpe, 1891) - van zuidelijk Soedan en noordoostelijk Congo-Kinshasa tot westelijk Kenia.
Trachyphonus purpuratus goffinii (Goffin, 1863) - van Sierra Leone tot Ghana.
Trachyphonus purpuratus purpuratus (J. Verreaux & E. Verreaux 1851) - van zuidoostelijk Nigeria tot de Centraal-Afrikaanse Republiek, noordelijk en centraal Congo-Kinshasa en noordwestelijk Angola.
Trachyphonus purpuratus togoensis (Reichenow 1891) - van Togo tot zuidwestelijk Nigeria.

Externe link
Avibase

Lybiidae
Dier uit het Afrotropisch gebied
IUCN-status niet bedreigd